Кимпія () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Сокол.
 Кимпія () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Бокша.